Moldovka se poate referi la:

Moldovka, Holovanivsk, localitate din regiunea Kirovohrad, Ucraina
Moldovka, Krasnodar, localitate din ținutul Krasnodar, Rusia

Vezi și
Moldoveanca
Moldova (dezambiguizare)